Hans Joachim Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Joachim Steinmann (Politiker, 1703) (1703–1792), Schweizer Politiker, Bürgermeister von St. Gallen
 Hans Joachim Steinmann (Politiker, 1769) (1769–1836), Schweizer Politiker, Bürgermeister von St. Gallen